East Sutton ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 East Sutton (Massachusetts), im Worcester County
 East Sutton (New Hampshire), im Merrimack County

im Vereinigten Königreich:
 East Sutton (Kent)